Bruine druppelastrild
 Groene druppelastrild
 Rode druppelastrild